Натуральне число 434
 434 рік до нашої ери
 434 рік нашої ери